Немерче — название населённых пунктов на Украине:

 Немерче — посёлок в Мурованокуриловецком районе Винницкой области.
 Немерче — село в Мурованокуриловецком районе Винницкой области.